Élodie est un prénom qui est fêté le 22 octobre en France.

Prénom 
Prénom assez répandu, sa popularité en France s'est développée dans les années 1960, plaçant Élodie au premier rang des prénoms féminins de 1987 à 1989.

Il a pour variantes Helody, Alodie, Alodis, Alodi, Alodia, Aliod, Élodia, Elodi, Élody, Lodi, Iludy et Élodye.

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter également la liste générée automatiquement : pour Élodie.

Sainte 
 Sainte Élodie (Alodia), sainte martyre du

Personnes 
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Élodie, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 
 Lucie Élodie est une joueuse de rugby à XV française

Science et culture 
 Élodie et le maître des rêves, une série de littérature de jeunesse
 Élodie d'Avray, une série de bande dessinée de Charles Jarry pour le Journal de Tintin
 ÉLODIE, un spectrographe qui était utilisé pour chercher des exoplanètes
 Mélodie pour Elodie, une chanson de Michel Sardou.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme